O nome Higos foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste:

 Tufão Higos (2002) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4 na escala de furacões de Saffir-Simpson que atingiu o Japão, causando 9 fatalidades.
 Tempestade tropical Higos (2008) - tempestade tropical que atingiu as Filipinas e a China, causando apenas danos mínimos.

Desambiguação